Pangea puede referirse a:
Pangea, el supercontinente formado por la unión de todos los continentes actuales que se cree que existió durante las eras Paleozoica y Mesozoica.
Pangea Última, Neopangea o Pangea II, hipotético supercontinente sugerido por Christopher Scotese.
Pangea.org, una organización sin ánimo de lucro que proporciona recursos tecnológicos a organizaciones y personas que trabajan por el avance social.
Pangea, nombre artístico del músico español Juan Antonio Nieto.

Enlaces externos